Mama Lover е втори студиен албум на руската поп-група Серебро. Издаден е на 26 юни 2012 г.

Обща информация 
Албумът се състои най-вече от песни на английски език, въпреки че песента „Мама Люба“ е включена като руска. Тя е издадена от Universal Music и Ego Records, като постига умерен успех в Европа. Mama Lover е издаден първо в Италия на 19 юни 2012 г. от Sony Music Entertainment. Датата за междуанародния релийз е 26 юни 2012 г. от Ego Records. Това е първият албум на Серебро, който е разпространен от голяма звукозаписна компания.

Според Елена Темникова, албумът няма да бъде издаден в световен мащаб физически, като казва: „Днес хора, вестници, програми, телевизия – всичко е в интернет. Релийзът вече е нещо от миналото. Ако искаш да чуеш новите ни песни, или да създадеш своя плейлиста, или диск на група Серебро, моля – цялата наша музика е в интернет“. Албумът съдържа някои песни от дебютния албум на групата „ОпиумRoz“ (2009), както и EP „Избранное“ (2010). Песните са презаписани, след като Анастасия Карпова не участва в предишния албум, поради промяната в състава на Серебро. Според тях, песните в него са „хубави, много смешни и много в денс стил“.

Състав 
 Елена Темникова – вокали
 Олга Серябкина – вокали, текстове
 Анастасия Карпова – вокали

Песни 

 „Mama Lover“ (караоке версия) отсъства в италианската iTunes-версия на албума.

Дати на издаване

Награди и номинации

Източници 

Албуми на Серебро
Музикални албуми от 2012 година